Грабарка — ставок поблизу хутора Грабарка, Бердичів, Житомирська область.

Координати: 

Максимальна глибина ставка: 4 м.

Площа водоймища: 10 Га.

Риба: короп, карась, амур, сом.

Водойма с 2005 року в оренді. Став складається з двох водойм, що розділені дамбою. Береги порослі очеретом, є достатньо багато вікон для ловлі поплавком і матчем.

Водойми Житомирської області